Risen steht für:

 Risen (Computerspiel), Action-Rollenspiel (2009)
 Risen (2008), Originaltitel von World of the Living Dead, US-amerikanischer Horrorfilm von Damon Crump
 Risen (2016), Originaltitel von Auferstanden, US-amerikanische Bibelverfilmung von Kevin Reynolds
 Risen (2021), Science-Fiction-Thriller von Eddie Arya

Geografie:
 Risen (Antarktika), Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Risen (Nordland), Berg der Provinz Nordland in Norwegen
 Risen (Lund), Naturreservat in der südschwedischen Gemeinde Lund

Risen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnie Risen (1924–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Georg Philipp Risen (auch Ris; 1629–1691), evangelischer Pfarrer in Augsburg
 James Risen (* 1955), US-amerikanischer Journalist

Siehe auch:
 Riessen
 Riesen
 Ries